Chondraster är ett släkte av sjöstjärnor. Chondraster ingår i familjen kuddsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kuddsjöstjärnor
Chondraster